Hussey ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Hussey (* 1963), britischer Romanist
 Arthur Hussey (1882–1915), US-amerikanischer Golfer
 Chris Hussey (* 1989), englischer Fußballspieler
 Frank Hussey (1905–1974), US-amerikanischer Leichtathlet
 Gemma Hussey (* 1938), irische Politikerin der Fine Gael
 Joan Mervyn Hussey (1907–2006), britische Byzantinistin
 John Hussey (* 1964), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football
 Malcolm Hussey (* 1933), englischer Fußballspieler
 Marmaduke Hussey, Baron Hussey of North Bradley (1923–2006), englischer Geschäftsmann
 Matt Hussey (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Michael Hussey (* 1975), australischer Cricketspieler
 Obed Hussey (1792–1860), amerikanischer Erfinder Getreidemähmaschine
 Olivia Hussey (* 1951), argentinisch-britische Schauspielerin
 Ruth Hussey (1911–2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Susan Hussey (* 1939), britische Baronin, Kammerfrau Königin Elisabeth II.
 Wayne Hussey (* 1958), englischer Sänger, Gitarrist und Produzent
 William Joseph Hussey (1862–1926), US-amerikanischer Astronom

Sonstiges:
 Mount Hussey, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Hussey Automobile & Supply Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Linthwaite-Hussey Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Baron Hussey